Милнз (Milnes, Milns) — английская фамилия. Известные носители:

 Милнз, Роберт Дэвид (род. 1938) — британский учёный-антиковед.
 Милнз, Родни (1936—2015) — британский музыковед, оперный критик.
 Милнз, Шерил (род. 1935) — американский оперный певец (баритон).